Alessandro Marchetti peut désigner :
 Alessandro Marchetti (1633-1714), érudit italien ;
 Alessandro Marchetti (1884-1966), ingénieur aéronautique italien.